Negrești ist der Name 
 mehrerer Ortschaften in Rumänien
 Negrești, Stadt im Kreis Vaslui
 Negrești-Oaș, Stadt im Kreis Satu Mare
 Negrești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Negrești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Negrești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Negrești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Negrești (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Negrești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Negrești (Bâra), Dorf im Kreis Neamț
 einer Gemeinde in der Republik Moldau
 Negrești (Republik Moldau)